Пояна () — село в Единецком районе Молдавии. Наряду с сёлами Хинкэуць и Клишкауцы входит в состав коммуны Хинкэуць.

География 
Село расположено на высоте 222 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пояна проживает 343 человека (153 мужчины, 190 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района